Miwa steht für:
 Miwa (Berg), Berg in Japan

Miwa ist der Familienname folgender Personen:
 Akihiro Miwa (* 1935), japanischer Sänger, Komponist, Schauspieler, Theaterregisseur und Schriftsteller
 Asumi Miwa (* 1982), japanische Schauspielerin
 Kazune Miwa, Pseudonym von Miwako Daira (* 1966), japanische Drehbuch- und Krimiautorin
 Miwa Kyūwa (1895–1981), japanischer Töpfer
 Tetsuji Miwa (* 1949), japanischer Mathematiker

Siehe auch:
 Miva